Berg est une section de la ville belge de Tongres située en Région flamande dans la province de Limbourg.

Toponymie 

Berge (1079), Bergis (1204).

Notes et références 

Commune avant fusion dans l'arrondissement de Tongres
Tongres